Samana o Samaná son términos que pueden referirse a:

Topónimos de América 
 Samaná, provincia de la República Dominicana;
 Santa Bárbara de Samaná, ciudad capital de esa provincia en República Dominicana;
 Samaná, península de la República Dominicana;
 Samaná, un municipio de Colombia;
 Los ríos Samaná Norte y Samaná Sur, en Colombia;
 Samaná, cayo en las islas Bahamas;

Otros topónimos 
 Samana, ciudad de la India en el estado de Punyab; o
 Samana, ciudad de Guinea.